Saint-Oyen – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Oyen – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Valle d'Aosta